

Chiese

Argentina 
 Chiesa di San Pedro Telmo – Buenos Aires

Spagna 
 Chiesa di San Pedro de la Rua – Estella
 Chiesa di San Pedro de la Nave – Zamora

Perù 
 Chiesa di San Pedro – Provincia di Quispicanchi

Santuari

Filippine 
 Santuario di San Pedro Bautista – Quezon City

Pagine correlate 
 Chiesa di San Pietro